Висш химикотехнологичен институт (съкратено ВХТИ), или само Химикотехнологичен институт (съкратено ХТИ), е предишно наименование на инженерни химикотехнологични висши училища в България, днес наричани университети.

Терминът може да се отнася за:
 Химикотехнологичен институт, София (1953-1963) – днес Химикотехнологичен и металургичен университет
 Висш химикотехнологичен институт, София (1963-1995) – днес Химикотехнологичен и металургичен университет
 Висш химикотехнологичен институт, Бургас (1963-1995) – днес Университет „Асен Златаров“